

Sigle 
 Bundeskriminalamt  – polizia tedesca
 Better Known As – didattica "meglio conosciuto come..."

Codici 
 BKA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Bykovo, Mosca, Russia